Plusieurs portes portent le nom de Porte de Brandebourg. Il peut s'agir de :
 la célèbre Porte de Brandebourg de Berlin, en Allemagne ;
 la Porte de Brandebourg de Potsdam, en Allemagne ;
 la Porte de Brandebourg de Kaliningrad, en Russie.

Homonymie de monument